Quincy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Quincy Township (Illinois)
 Quincy Township (Iowa)
 Quincy Township (Kansas)
 Quincy Township (Branch County, Michigan)
 Quincy Township (Houghton County, Michigan)
 Quincy Township (Minnesota)
 Quincy Township (Pennsylvania)